Emmanuel d'Hooghvorst peut désigner :
 Emmanuel van der Linden d'Hooghvorst (1781-1866), un général et homme politique belge ;
 Emmanuel d'Hooghvorst (van der Linden) (1914-1999), un alchimiste belge, descendant du premier.